Невежкинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Невежкинский сельсовет — Оренбургская область, Тоцкий район.
 Невежкинский сельсовет — Пензенская область, Белинский район.
 Невежкинский сельсовет — Саратовская область, Лысогорский район.